Свёртка, конволюция — операция в функциональном анализе, которая при применении к двум функциям  и  возвращает третью функцию, соответствующую взаимнокорреляционной функции  и . Операцию свёртки можно интерпретировать как «схожесть» одной функции с отражённой и сдвинутой копией другой. Понятие свёртки обобщается для функций, определённых на произвольных измеримых пространствах, и может рассматриваться как особый вид интегрального преобразования. В дискретном случае свёртка соответствует сумме значений  с коэффициентами, соответствующими смещённым значениям , то есть

Определение 
Пусть  — две функции, интегрируемые относительно меры Лебега на пространстве . Тогда их свёрткой называется функция , определённая формулой
{|
|
|
|}
В частности, при  формула принимает вид
{|
|
|
|}
Свёртка  определена при почти всех  и интегрируема.

В случае, когда , а функции  определены на промежутке , свёртку можно записать в виде
{|
|
|
|}

Впервые интегралы, являющиеся свёрткой двух функций, встречаются в трудах Леонарда Эйлера (1760-е годы); позднее свёртка появляется у Лапласа, Лакруа, Фурье, Коши, Пуассона и других математиков. Обозначение свёртки функций при помощи звёздочки впервые предложил Вито Вольтерра в 1912 году на своих лекциях в Сорбонне (опубликованы годом позже).

Свойства 
Коммутативность:
 .
Ассоциативность:
 .
Линейность (дистрибутивность по сложению и ассоциативность с умножением на скаляр):
 ,
 ,
 .
Правило дифференцирования:
 ,
где  обозначает производную функции  по любой переменной.

Преобразование Лапласа:
 .

Свойство фурье-образа:
 ,
где  обозначает преобразование Фурье функции.

Если  является матрицей дискретного преобразования Фурье, то:

 ,

где  — символ торцевого произведения матриц,  обозначает произведение Кронекера,  — символ произведения Адамара (тождество является следствием свойств отсчётного скетча).

Пример 
Пусть стоит задача вычислить, как будет изменяться количество снега на каком-либо участке земли в зависимости от времени. Решение этой задачи можно разделить на два этапа:

 построить модель выпадения снега и модель таяния снега.
 каким-то образом соединить эти две модели в одну.

Задачи первого этапа решаются путём наблюдений и опытов, а задачи второго этапа — свёрткой получившихся на первом этапе моделей.

Пусть в результате решения задачи на первом этапе было построено две зависимости (математические модели):

 зависимость количества выпавшего снега от текущего времени ,
 зависимость доли нерастаявшего снега от времени, прошедшего с момента его выпадения .

Если бы снег не начинал таять, количество всех выпавших осадков  можно было бы посчитать путём сложения в дискретном случае:

 ,

или путём интегрирования в случае непрерывном:

 .

Но в данном случае таяние снега имеет место и, более того, оно зависит не только от текущего общего количества снега, но и от того, в какой момент времени выпал этот конкретный объём снега. Так снег, выпавший две недели назад, может уже испариться, в то время как снег, выпавший полчаса назад, ещё будет лежать и даже не начнёт подтаивать.

Получается, что для снега, выпавшего в разное время, нужно построить свою модель таяния и как-то сложить все эти модели вместе.

Для этих целей и можно использовать понятие математической свёртки. Пусть в момент времени  рассматривается снег, который выпал в момент времени , тогда

  — время выпадения снега. Например, 13:00;
  — количество выпавшего в момент  снега. Например, 7 кг;
  — момент времени, для которого нам нужно узнать состояние выпавшего в  снега. Например, 15:00;
  — количество времени, прошедшее с момента выпадения до момента расчёта оставшейся доли снега. То есть ;
  — доля снега, которая не растаяла после того, как пролежала  часов.

Нужно для каждого количества  снега, выпавшего в момент времени , сложить множество моделей  в одну функцию. Если это сделать, получится сумма в дискретном случае:

 

или интеграл в непрерывном:

 

Графически функция  изображена ниже, где разными цветами представлены вклады каждой кучи снега из графика .Функция  полностью моделирует поведение снега, выпавшего согласно модели . Так, на графике выше видно, что общее количество снега увеличивается тремя скачками, но снег начинает таять сразу, не дожидаясь выпадения других осадков.

Свёртка на группах 
Пусть  — группа, оснащённая мерой , и  — две функции, определённые на . Тогда их свёрткой называется функция

Свёртка мер 
Пусть есть борелевское пространство  и две меры . Тогда их свёрткой называется мера

 
где  обозначает произведение мер  и .

Свойства 
 Пусть  абсолютно непрерывны относительно меры Лебега . Обозначим их производные Радона — Никодима:
 
Тогда  также абсолютно непрерывна относительно , и её производная Радона — Никодима  имеет вид

 

 Если  — вероятностные меры, то  также является вероятностной мерой.

Свёртка распределений 
Если  — распределения двух независимых случайных величин  и , то

 
где  — распределение суммы . В частности, если  абсолютно непрерывны и имеют плотности , то случайная величина  также абсолютно непрерывна и её плотность имеет вид:

См. также 
 Обратная свертка (деконволюция)
 Взаимнокорреляционная функция
 Автокорреляционная функция
 Свёртка последовательностей

Примечания

Литература 
 Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа, — М.: Наука, 2004 (7-е изд.).
 Ширяев А. Н. Вероятность, — : Наука. 1989.
 Напалков В. В. Уравнения свертки в многомерных пространствах. — М., Наука, 1982. — Тираж 3500 экз. — 240 с.

Ссылки 
 Java-Applet
 Java-Applet
 

Математический анализ
Функциональный анализ
Гармонический анализ
Билинейные операторы